Агрегатор (от  «накопление») — тот, кто собирает и группирует объекты — агрегирует, — в категорию более высокого уровня:

Агрегатор (компания) — компания, работающая на рынке мобильного контента, занимающаяся установлением множественных договорённостей с отдельными контент- и сервис-провайдерами, а также с операторами связи для облегчения процесса организации доставки мобильного контента его потребителям — абонентам мобильной или фиксированной связи.
 Агрегатор (электронная коммерция) — электронная торговая площадка, обеспечивающая проведение закупок «в один приём».
 Агрегатор геоконтента — компания, обеспечивающая сбор, агрегацию и использование геоданных с любыми источниками непространственных данных, а также непрерывную высокоточную их актуальность.
 Агрегатор рецензий — система, которая собирает рецензии и обзоры на товары и услуги.
 Такси-агрегатор — компания (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), осуществляющая приём и (или) передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Программный продукт:
 Агрегатор контента (контент-агрегатор) — программа или сервис, которая собирает информацию из разных новостных каналов, сайтов, форумов и блогов в один источник.
 RSS-агрегатор — программа-сборщик новостных каналов.
 Агрегатор социальных сетей — программный продукт или сервис, который собирает информацию из разных социальных сетей, блогов и других ресурсов в один источник.
 Новостной агрегатор — компьютерная программа или информационный интернет-ресурс (сайт или страница сайта), отображающий структурированную новостную ленту, формируемую им подборку из новостей различных СМИ.